Балле:

 Балле — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. 
 Балле, Иван Петрович (1741—1811) — военный деятель, адмирал, сенатор, директор училища корабельной архитектуры.
 Балле, Рене (1928—2017) — французский журналист, писатель и эссеист.